Адамстаун има више значења:
 Адамстаун
 Адамстаун (Мериленд)
 Адамстаун (Пенсилванија)